Aphanobionta o també Acytota és un superdomini de vida proposat que descriu els virus i els agents subvirals en les classificacions biològiques.

Actualment es construeix i es debat la classificació dels virus: s'han fet classificacions en què se'ls agrupa segons la mena d'ADN o d'ARN que tinguin i la mena de reproducció. Inclosos també en els virus, existeixen diversos agents subvirals, com els viroides i els virus satèl·lits.

Els virus, juntament amb els agents virals, són classificats pel Comitè Internacional de Taxonomia de Virus.

Diversos dels grups creats no estan gaire emparentats i hom creu que sols tenen com a característica comuna la manca de cèl·lules, condició plesiomórfica que indicaria que són un tàxon parafilètic. Els primers acel·lulars van aparèixer durant l'Hadeà, ara fa 4.400 milions d'anys, època en què van sorgir les primeres biomolècules orgàniques. (Vegeu la hipòtesi del món d'ARN, la hipòtesi del món d'HAP i la teoria del món de ferro-sulfur). Es creu que alguns organismes acel·lulars antics han evolucionat fins als organismes cel·lulars (Cytota).

Menes d'acel·lulars o entitats víriques 

Els acel·lulars es classifiquen segons la mena de material genètic que tenen, però presenten diverses composicions genòmiques o biomoleculars:

 Virió o virus veritable: Compostos per material genètic que pot ser ADN o ARN, una càpsida proteica i un embolcall lipídic. S'especialitzen a infectar qualsevol mena d'organisme, com els bacteriòfags els bacteris.
 Viroide: sols estan compostos per molècules d'ARN, no tenen càpsida proteica ni embolcall lipídic. Infecten exclusivament plantes.
 Virus satèl·lit: Comparteixen les mateixes característiques que els virions o viroides, però se'n diferencien en el fet que són més petits i que han de menester un virus auxiliar (virió) per a la infecció. Per tant es consideren virus dependents d'altres virus. En els virus satèl·lit podem establir alguns subgrups: 
Viròfag: Són virus satèl·lits d'ADN, que infecten a altres virus.
Virusoide: Són virus satèl·lits d'ARN, similars als viroides, però que els cal un virus auxiliar per a replicar-se.

Actualment s'han descrit més de 4.853 espècies d'acel·lulars, però es creu que hi pot haver milions d'espècies que encara no s'han trobat. La majoria de la diversitat acel·lular s'ha descrit exclusivament en els eucariotes, però falta per descriure més acel·lulars en els procariotes.

Filogènia 
Estudis dels plecs de les proteïnes virals i els proteomes de diverses famílies virals i diverses soques cel·lulars van mostrar que els acel·lulars són un tàxon parafilètic complex. L'anàlisi va demostrar que els virus d'ARN van formar un grup parafilètic dels virus d'ADN, tal com ja s'havia suggerit anteriorment, però els organismes cel·lulars (Cytota) van sorgir dins els virus d'ADN. La família Mimiviridae és la que tenen més a prop. L'anàlisi també va revelar que molts grups de la classificació de Baltimore i alguns ordres establerts per l'ICTV són de fet polifilètics. Els virus retrotranscrits i els virus gegants no van formar grups monofilètics, cosa que implica que van evolucionar independentment en diferents línies evolutives. Generalment es considera que els virus no van ser ancestres dels organismes cel·lulars, perquè no tenen gaires de les característiques presents en els organismes cel·lulars, com l'existència de ribosomes, citoplasmes, membrana plasmàtica, etc, cosa que fa entendre que els virus van aparèixer diverses vegades en la Terra primitiva abans de l'aparició dels organismes cel·lulars. Els viroides i els virusoides no van formar part de l'anàlisi. La filogènia va ser la següent:

 

: Virus ARN.: Virus ADN.: Virus retrotranscrit.

Referències 

Arbre de la vida
Frontera de la vida